Bartłomiej Topa (1967-), un acteur polonais.

 Sergiu Țopa (1990-), un peintre moldave.

Voir aussi 
 Topa Hualpa, un roi inca durant la conquête du Pérou par les conquistadors
 Topa Usman, un petit village du Pakistan